Beagle je lahko:

HMS Beagle, ladja s katero je Charles Darwin obiskal Kanarske otoke, južno Ameriko, Galapaško otočje, Avstralijo in nekatere otoke sredi Tihega oceana. 
 Za druge ladje z imenom HMS Beagle glejte HMS Beagle (razločitev).
Beagle je tudi pasma psov
Beagle 2, vesoljsko plovilo, poslano na Mars